Quatre navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Akebono :
 le Akebono, un destroyer de classe Ikazuchi lancé en 1899 et détruit en 1925 ;
 le Akebono, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1930 et coulé en 1944 ;
 le Akebono, un destroyer d'escorte lancé en 1955 et détruit en 1981 ;
 le Akebono, un destroyer de classe Murasame lancé en 2000 et toujours en service.

Akebono